Joseph Hardy Neesima (Niidzsima Dzsó angol neve) (1843–1890) japán hittérítő, tanár, a Doshisha English School (később Doshisha University) alapítója
 Francis Joseph Hardy (1917–1994) Frank Hardy ausztrál író teljes neve
 Joseph Hardy (1929–) amerikai rendező
 Jocelyn Hardy (1945–) kanadai jégkorongozó
 Joe Hardy amerikai zenei producer, mérnök